Denge steht für
 Denge (Royal Air Force), ehemalige Basis in Kent, England
 Denge Wood, Waldgebiet bei Kent, England
Siehe auch:
Koma Dengê Azadî 
Dengue